Perotti ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Perotti (1865–1924), italienischer Journalist und Lyriker
 Artur Perotti (1920–1992), österreichischer Architekt
 Assunta Perrotti (1780–nach 1852), italienische Schauspielerin
 Diego Perotti (* 1988), argentinischer Fußballspieler
 Edoardo Perotti (1824–1870), italienischer Maler
 Gaetano Perotti (1790–1820), italienischer Schauspieler
 Giovanni Agostino Perotti (1769–1855), italienischer Kapellmeister, Komponist und Musikschriftsteller
 José Perotti (1898–1956), chilenischer Maler und Bildhauer
 Julius Perotti, eigentlich Julius Prott (1841–1901), deutscher Opernsänger
 Luigi Maria Perotti (* 1975), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Niccolò Perotti (1429–1480), italienischer Humanist
 Pedro Perotti (* 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Renato Perotti (1879–1953), italienischer Mikrobiologe und Pathologe
 Roberto Perotti (* 1961), italienischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer